Кири́лл — мужское имя древнегреческого происхождения.

Известные носители 
 Кирилл — римский политический деятель второй половины IV века.
 Кирилл (827—869) — учитель Словенский, равноапостольный, брат и соработник святого Мефодия.
 Кирилл — грузинский архимандрит греческого происхождения.
 Кирилл (1492—1572) — митрополит Московский и всея Руси.
 Кирилл (1760/4—1825) — архимандрит Курковского Рождество-Богородичного монастыря Русской православной церкви.
 Кирилл (1901—1971) — патриарх Болгарский.
 Кирилл (1895—1945) — князь Преславский.
 Кирилл (род. 1946) — патриарх Московский и всея Руси.

 Кирилл I — митрополит Киевский
 Кирилл I (?—1230) — епископ Ростовский.
 Кирилл I (1572—1638) — патриарх Александрийский и Константинопольский.
 Кирилл I — архиепископ Кипрский
 Кирилл II (?—1262) — епископ Ростовский и Ярославский.
 Кирилл II (?—1281) — митрополит Киевский и всея Руси.
 Кирилл II — архиепископ Кипрский.
 Кирилл II — патриарх Печский.
 Кирилл III (?—1281) — митрополит Киевский и всея Руси.
 Кирилл III (?—1538) — архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Кирилл III — патриарх Константинопольский.
 Кирилл III — архиепископ Кипрский.
 Кирилл IV — патриарх Константинопольский.
 Кирилл V (ум. 1775) — патриарх Константинопольский.
 Кирилл VI — патриарх Константинопольский.
 Кирилл VI Александрийский — патриарх Коптской православной церкви.
 Кирилл VII (1775—1872) — патриарх Константинопольский.

 Кирилл Александрийский (376—444) — египетский экзегет и полемист, один из Отцов Церкви.
 Кирилл Бастийский, Месопольский — мученик.
 Кирилл Белозерский (1337—1427) — преподобный.
 Кирилл Вельский (XIV век) — русский святой.
 Кирилл Владимирович (1876—1938) — великий князь.
 Кирилл Гортинский — епископ Гортинский, священномученик.
 Кирилл Иерусалимский (315—386) — Отец Церкви, епископ Иерусалимский в 350—386 годах.
 Кирилл Илиопольский — диакон, священномученик.
 Кирилл Катанский (Сицилийский) — епископ.
 Кирилл Новоезерский, Новгородский (?—1532) — святой Русской православной церкви в лике преподобных.
 Кирилл Радонежский — схимонах, отец преподобного Сергия Радонежского.
 Кирилл Севастийский — мученик.
 Кирилл Сунарецкий, Сунский (1608—1690) — основатель Виданского Троицкого монастыря.
 Кирилл Транквиллион-Ставровецкий (?—1646) — учитель и проповедник в городе Львове, затем архимандрит Черниговский.
 Кирилл Туровский (1130—1182) — епископ Туровский.
 Кирилл Челмогорский (1286—1368) — преподобный, просветитель чуди.

 Кирилл (Алфанов) (Сокольницкий, Новгородский) — преподобный.
 Кирилл (Богословский-Платонов) (1788—1841) — архиепископ Подольский и Брацлавский.
 Кирилл (Вязников) (1872—1930) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Кирилл (Говорун) (род. 1974) — архимандрит Русской православной церкви.
 Кирилл (Дмитриев) (род. 1954) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский.
 Кирилл (Драгунис) (род. 1942) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Имврийский и Тенедский.
 Кирилл (Епифанов) (род. 1964—2011) — архимандрит Русской православной церкви.
 Кирилл (Завидов) (?—1619) — митрополит Ростовский и Ярославский.
 Кирилл (Икономопулос) (1930—2012) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Навкратидский.
 Кирилл (Ильинский) (1870—1947) — обновленческий архиепископ Тотемский.
 Кирилл (Йончев) (1920—2007) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Питтсбургский.
 Кирилл (Катерелос) (род. 1956) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Авидский.
 Кирилл (Киприанов) (1762—1817) — архимандрит Русской православной церкви.
 Кирилл (Киприотакис) (род. 1932) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Гортинский и Аркадийский.
 Кирилл (Ковачев) (1954—2013) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Великопреславский.
 Кирилл (Коеракис) (род. 1964) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Родосский.
 Кирилл (Куницкий) (1783—1836) — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии.
 Кирилл (Ляшевецкий) (ок. 1720—1770) — епископ Воронежский и Елецкий.
 Кирилл (Наконечный) (род. 1961) — митрополит Казанский и Татарстанский.
 Кирилл (Наумов) (1823—1866) — иерарх Русской православной церкви.
 Кирилл (Начис) (1920—2008) — архимандрит Русской православной церкви.
 Кирилл (Орлов) (1837—1890) — епископ Ковенский.
 Кирилл (Павлов) (род. 1919) — архимандрит, духовник Троице-Сергиевой лавры.
 Кирилл (Покровский) (род. 1963) — митрополит Ставропольский и Невинномысский.
 Кирилл (Поповский) (1934—2013) — епископ неканонической Македонской православной церкви.
 Кирилл (Поспелов) (1876—1953) — архиепископ Пензенский и Саранский.
 Кирилл (Сахаров) (род. 1957) — игумен Русской православной церкви.
 Кирилл (Смирнов) (1863—1937) — епископ Русской православной церкви, священномученик.
 Кирилл (Соколов) (1883—1937) — епископ Пензенский.
 Кирилл (Стоичков) (1833—1914) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Видинский.
 Кирилл (Терлецкий) (1540-е—1607) — епископ Луцкий и Острожский.
 
 Кирилл (ум. в 536) — восточноримский военачальник.

Другое 
 Кирилл (ураган) — ураган, прошедший над большей частью Европы в 2007 году.
 Кирилл (лунный кратер) — большой древний ударный кратер на северо-западном побережье Моря Нектара на видимой стороне Луны.
 Кирилл, Владимир Алексеевич (род. 1950) — украинский политик.

См. также 
 
 Кириллица

Примечания 

Страницы значений:Тёзки